Il doppio del Siebel Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Brian MacPhie erano i detentori del titolo, ma solo MacPhie ha partecipato in coppia con Nenad Zimonjić.

MacPhie e Zimonjić hanno perso in semifinale contro John-Laffnie de Jager e Robbie Koenig.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–3, 4–6, [10–5]  de Jager e Koenig.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Andrew Florent /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Siebel Open 2002
ATP Tour 2002